

Patronyme 

 André Chanet, (), poète et médecin homéopathe français
 Daniel Chanet, (1951-2008), politicien français
 Jean-François Chanet, (1962-)  historien français.

Toponyme 

 Chanet est le nom d'une ancienne commune du Cantal

Homophonie 
 Jasmine Chasney, une monteuse française.
Patronyme français